A Bisbee az alábbiakat jelentheti:

USA települések

 Bisbee (Arizona)
 Bisbee (Észak-Dakota)
 Bisbee (Texas)

Egyéb

 Bisbee Blue: arizonai türkiz
 Bisbee-i deportáció: kb. 1300 sztrájkoló bányász deportálása Arizonából